Марци

 Марци (итал. Marzi) — коммуна в Италии, в регионе Калабрия, подчиняется административному центру Козенца.
 Марци — небольшой ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны. 
 Марци, Густаво (1908—1966) — итальянский фехтовальщик, многократный олимпийский чемпион и чемпион мира.
 Марци, Йоханнес Маркус (1595—1667) — чешский учёный.